Шура́нов — фамилия, женский вариант — Шура́нова. Известные носители:

 Шуранов, Николай Платонович (1924—1971) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Шуранов, Пётр Григорьевич (1868—1946) — садовод-селекционер на Дальнем Востоке.

 Шуранова, Антонина Николаевна (1936—2003) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР.